Monastir (Tunísia) — cidade costeira no leste do país
Monastir (província) — na Tunísia
Monastir (Itália) —  comuna da Sardenha
Bitola (Macedónia do Norte) — segunda chamada Monastir no passado

Desambiguações de topônimos